UML est un sigle informatique pouvant désigner :
 Unified Modeling Language, un langage graphique de modélisation des données et des traitements ;
 User Mode Linux, un noyau Linux compilé qui peut être exécuté dans l'espace utilisateur.

UML peut aussi désigner l'Union monétaire latine.